Iyo (provincie), een voormalige provincie in Japan
Iyo (stad), een stad in het Japanse prefectuur Ehime 
Iyo (district), een district in het Japanse prefectuur Ehime
Iyo (kanaal), een kanaal in Japan